Алибранди — фамилия итальянского происхождения.

 Алибранди, Алессандро (Alessandro Alibrandi, 1960—1981) — итальянский экстремист.
 Алибранди, Джироламо (1470—1524) — итальянский сицилийский художник эпохи высокого Возрождения.
 Алибранди, Иларио (Ilario Alibrandi, 1823—1894) — итальянский историк.
 Его сын Алибранди, Пьетро (Pietro Alibrandi, 1859—1921) — итальянский инженер-гидравлик.